Побединский — фамилия. Известные носители:
 Побединский, Иван Фёдорович (? — 1850-е) — врач и ветеринарный лекарь, профессор зоотомии московского отделения Медико-хирургической академии.
 Побединский, Михаил Владимирович (1852—1926) — русский издатель и педагог.
 Побединский, Никифор Фёдорович (1912—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Побединский, Николай Иванович (1861—1923) — врач-акушер, профессор Московского университета.

Топоним 
 Побединский — название рабочего посёлка Заречный Рязанской области до 1963 года.

См. также 
 Побединское